Patzenhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Patzenhauer (1961–2011), deutscher Programmierer (Fate: Gates of Dawn), Game Designer und Grafiker
 Volker Patzenhauer (* 1959), deutscher Fußballspieler